Jean-François David (né le  à Blainville, dans la province de Québec au Canada) est un ancien joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est présentement entraîneur adjoint avec le Titan d'Acadie-Bathurst dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle en 2002-2003 après quelques saisons passées dans le hockey junior québécois. L'année suivante fut sa première saison complète dans les rangs professionnels. Il s'aligne alors avec les Bucks de Laredo avec lesquels il remporte la coupe du président Ray-Miron au terme de la saison.

Par la suite, il joue pour diverses équipes des ligues mineures en Amérique du Nord. Il joue aussi en Autriche et récemment dans la Ligue Magnus avec le Rouen hockey élite 76. Il s'aligne par la suite avec les Jackals d'Elmira de l'ECHL.

Le , il s'entend avec le HC Fassa de la Série A en Italie.

Carrière d'entraîneur 

Le  il est nommé entraineur adjoint avec le Titan d'Acadie-Bathurst.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||7 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1999-2000 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||71 ||7 ||11 ||18 ||90 ||13 ||5 ||2 ||7 ||10
|-
|2000-2001 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||65 ||14 ||38 ||52 ||160 ||10 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|2001-2002 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||70 ||21 ||49 ||70 ||164 ||10 ||2 ||12 ||14 ||22
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||32 ||11 ||28 ||39 ||98 ||12 ||2 ||6 ||8 ||16
|-
|2002-2003 ||Titans de Trenton ||ECHL ||11 ||0 ||5 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Bucks de Laredo ||LCH ||57 ||10 ||24 ||34 ||105 ||16 ||1 ||4 ||5 ||43
|-
|2004-2005 ||Trashers de Danbury ||UHL ||78 ||9 ||32 ||41 ||126 ||11 ||2 ||6 ||8 ||8
|-
|2004-2005 ||Bears de Hershey ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Stingrays de la Caroline du Sud ||ECHL ||16 ||4 ||10 ||14 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||ESC Moskitos Essen ||2. Bundesliga ||27 ||6 ||14 ||20 ||62 ||9 ||2 ||3 ||5 ||37
|-
|2006-2007 ||Wildcatters du Texas ||ECHL ||19 ||3 ||20 ||23 ||57 ||9 ||3 ||2 ||5 ||43
|-
|2006-2007 ||Moose du Manitoba ||LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Senators de Binghamton ||LAH ||44 ||5 ||14 ||19 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||EHC Liwest Linz ||ÖEL ||49 ||3 ||19 ||22 ||85 ||8 ||1 ||1 ||2 ||34
|-
|2008-2009 ||Rouen HE ||Ligue Magnus ||23 ||2 ||24 ||26 ||60 ||6 ||1 ||7 ||8 ||32
|-
|2008-2009 || Rouen HE || C. de la Ligue || 8 || 4 || 10 || 14 || 24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Rouen HE || C. de France || 4 || 2 || 4 || 6 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||20 ||1 ||6 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Falcons de Springfield ||LAH ||27 ||1 ||7 ||8 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Condors de Bakersfield ||ECHL || 39|| 7|| 15|| 22|| 59||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||Everblades de la Floride || ECHL || 13|| 1|| 5|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 23|| 4|| 11|| 15|| 47|| 5|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
|2014-2015 ||Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières ||LNAH || 31|| 6|| 26|| 32|| 30||14 ||0 ||5 ||5 ||16
|-
|2015-2016 ||Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières ||LNAH || 5 || 2 || 0 || 2 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 14
|-
| 2021-2022 || Lions de Trois-Rivières || ECHL || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels
Il remporte la coupe du président Ray-Miron, de Ligue centrale de hockey, avec les Bucks de Laredo

Références 

Naissance en avril 1982
Naissance dans les Laurentides (région administrative)
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Lions de Trois-Rivières
Champion de la coupe du président Ray-Miron
Entraîneur du Titan d'Acadie-Bathurst
Défenseur de hockey sur glace